VM i håndbold 2003 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i håndbold 2003 (mænd)
 VM i håndbold 2003 (kvinder)